Диего Алонсо Эстрада Вальверде (; род. , Алахуэла, Коста-Рика) — коста-риканский футболист, полузащитник коста-риканского клуба «Мунисипаль Гресия» и сборной Коста-Рики.

Клубная карьера 
Диего Эстрада начинал свою карьеру футболиста в коста-риканском клубе «Алахуэленсе». 2011 год он провёл за вторую команду испанской «Реал Сарагосы», а 2012 год — за гватемальский «Комуникасьонес». С начала 2013 года Эстрада представлял коста-риканскую команду «Депортиво Саприсса».

3 января 2016 года стало известно о переходе Диего Эстрады в перуанский «Мельгар», а 7 июня того же года было объявлено о его возвращении в гватемальский «Комуникасьонес». С начала 2018 года он представляет коста-риканский «Эредиано».

Карьера в сборной 
26 января 2010 года Диего Эстрада дебютировал в составе сборной Коста-Рики в гостевом товарищеском матче против команды Аргентины, выйдя на замену во втором тайме.

Достижения 
 «Комуникасьонес»
 Чемпион Гватемалы (1): Ап. 2012 
 «Депортиво Саприсса»
 Чемпион Коста-Рики (3): Лет. 2014, Зим. 2014, Зим. 2015
 Обладатель Кубка Коста-Рики (1): 2013

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Коста-Рики
Игроки сборной Коста-Рики по футболу
Игроки ФК «Алахуэленсе»
Игроки ФК «Депортиво Саприсса»
Игроки ФК «Комуникасьонес»
Игроки ФК «Реал Сарагоса B»
Игроки ФК «Мельгар»
Игроки ФК «Эредиано»
Игроки ФК «Мунисипаль Гресия»